Sopher ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Sopher (1879–1949), US-amerikanisch-deutscher Bildhauer
 Michel Sopher (1817–1871), französischer Rabbiner
 Sharon I. Sopher, US-amerikanische Film- und Fernsehproduzentin

Siehe auch: Sofer